Светляки () — род жесткокрылых из семейства светляков.

Описание 
Голова с сяжками на лбу спрятана под щитовидно-расширенной переднегрудью, задние кольца брюшка заключают обыкновенно светящиеся органы. Переднеспинка с очень небольшим и нечётким просвечивающими пятнами у переднего края. Последний тергит без выемки. Фосфорический свет, издаваемый ими, служит, по-видимому, главным образом, для привлечения друг к другу разных полов; светят также личинки и яйца. Личинки плоские, 6-ногие.

Самец имеет большие круглые глаза, короткие сяжки, тонкие удлиненные надкрылья и развитые крылья; самка вовсе лишена крыльев или имеет лишь зачаточные элитры и похожа по внешнему виду на личинку. Питаются улитками и слизнями.

L. splendidula серо-бурого цвета, грудной щит спереди с 2 стекловатыми прозрачными пятнами, самка бело-желтая, без крыльев, но с маленькими щитовидными элитрами. Меньше L. noctiluca (самец 8—9, самка 8—10 мм). Самец часто летает.

Систематика 
В составе рода:

Примечания

Литература 
 

Светляки
Роды жесткокрылых